Топорково — название населённых пунктов в России:
 Топорково — деревня в Сергиево-Посадском районе Московской области.
 Топорково — деревня в Щёлковском районе Московской области.
 Топорково — деревня в Крестецком районе Новгородской области.
 Топорково — деревня в Туринском районе Свердловской области.